

Сариадир — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Сариадир — село, Цілиноградський район, Акмолинська область